Ljestvice i sudionici liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

1. A ŽNL Primorsko-goranska 

Također i pod nazivom 2. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 Grevagol 
 sportcom.hr  
 Grevagol, konačna ljestvica

2. Zagrebačka liga 
 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 Zagrebački nogometni savez, 2. ŽNL  
 Zagrebački nogometni savez, 2. ŽNL, posljednje kolo

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 2. ŽNL Jug  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

Sjever 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 2. ŽNL Sjever  
  ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica  
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati

Istok 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica  
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati

Zapad 

 Izvori:  
  rsssf.com

Kvalifikacije za 1. ŽNL 

 Izvori:  
  rsssf.com   
 sportalo.hr

2. ŽNL Istarska 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Istarski, 3. ŽNL Jug 
 ŽNS Istarski, Bilten

2. ŽNL Karlovačka

Jug 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Jug  
 ŽNS Karlovački, konačne ljestvice županijskih liga  
  ŽNS Karlovački, Službene vijesti

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Sjever  
 ŽNS Karlovački, konačne ljestvice županijskih liga  
 ŽNS Karlovački, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački 
 drava.info

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, 2. ŽNL  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, rezultati 22. kola

2. ŽNL Međimurska

Skupina A 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, ljestvica   
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, rezultati  
 ŽNS Međimurski, Gool  
 ŽNS Međimurski, Gool br. 1487

Skupina B 

 Izvori: 
  rsssf.com  
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, ljestvica   
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, rezultati  
 ŽNS Međimurski, Gool 
 ŽNS Međimurski, Gool br. 1487

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 NS Osijek, rezultati  
 NS Osijek, ljestvica

NS Valpovo / Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Požeško-slavonska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Požeško-slavonski, 2. ŽNL, 18. kolo  
 sportalo.hr

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, glasila  
  ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo  
 NS Kutina, glasila  
 NS Kutina, Glasnik  
 NS Novska, glasnici  
 NS Novska, Glasnik  
 NS Novska, 2. ŽNL

2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Varaždin, 2. ŽNL 
 ŽNS Varaždin, Nogomet

2. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilten 18. kola

Zapad 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilten 18. kola

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski, 2. ŽNL NS Vinkovci

NS Vukovar 
 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski, 2. ŽNL NS Vukovar

NS Županja 
 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski, 2. ŽNL NS Županja

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 

Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga.

 Izvori: 
 nszsd.hr, 3. ŽNL - Hvarska liga 
 nszsd.hr, Balun, br. 18 
 rsssf.com

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2016./17.
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 4. rang HNL-a 2016./17.
 5. rang HNL-a 2016./17.
 7. rang HNL-a 2016./17.
 Hrvatski nogometni kup 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 2. ŽNL  (6. rang)
  

2016-17
 6